

Населені пункти та їхні частини
 Недзьв'яда — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Недзьвяда — село в гміні Недзьв'яда Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Недзьвяда — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Недзьвяда — село в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Недзьвяда — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки